Costin ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Costin (1925–2022), australischer Ökologe und Botaniker
 Frank Costin (1920–1995), englischer Aerodynamiker und Konstrukteur von Rennsportwagen
 Mike Costin (* 1929), britischer Motorenbauer
 Miron Costin (1633–1691), moldauisch-rumänischer Historiker und Politiker
 Nicolae Costin (1936–1995), moldauischer Hochschullehrer, Politiker und Bürgermeister 
 Raul Costin (* 1985), rumänischer Fußballspieler
 Sergiu Costin (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Sue Costin (1944–1971), australische Schauspielerin

Costin bezeichnet folgende Unternehmen und Markennamen:
 Costin Drake Technology, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1970–1972)
 Costin (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Costin (chinesische Automarke), chinesische Automarke

Siehe auch:
 Kostin